

Rinascimento e rivoluzione industriale 
 Trattato di Londra del 1518 tra 20 nazioni europee

 Trattato di Londra del 1604 fra l'Inghilterra e la Spagna
 Trattato di Londra del 1700 fra l'Inghilterra e la Francia

Ottocento 
 Convenzione di Londra o Trattato anglo-olandese del 1814 
Convenzione di Londra o Trattato del 1818
 Convenzione di Londra o Trattato anglo-olandese del 1824 
 Trattato di Londra del 1827, tra Francia, Gran Bretagna e Russia, a riconoscimento dell'indipendenza della Grecia dall'Impero ottomano
Trattato dei XXIV articoli, pubblicato il 15 novembre 1831 dalle potenze riunite in conferenza a Londra nella cosiddetta Conferenza di Londra.
 Convenzione di Londra del 1832, al termine della guerra d'indipendenza greca
 Trattato di Londra o Trattato dei XXIV articoli del 1839 che riconobbe l'indipendenza del Belgio
 Convenzione di Londra del 1840, che garantì a Mehmet Ali la sovranità ereditaria sull'Egitto
 Convenzione di Londra sugli Stretti del 1841
 Trattato di Londra o Protocollo di Londra del 1852 tra varie potenze europee sull'integrità della federazione danese
 Trattato di Londra del 1861 tra varie potenze europee, preludio dell'Intervento francese in Messico
 Trattato di Londra del 1864 tra Regno Unito e Grecia, sul passaggio degli Stati Uniti delle Isole Ionie ai greci.
 Trattato di Londra del 1867 tra varie potenze europee, al termine della guerra austro-prussiana
[[Trattato di Londra (1871)|Trattato di Londra del 1871]] tra varie potenze europee, che ha ribaltato la neutralizzazione del Mar Nero
 Convenzione di Londra del 1884 tra Regno Unito e Repubblica Sudafricana

 Novecento 
 Trattato di Londra del 30 maggio 1913, che pose fine alla Prima guerra balcanica
 Trattato di Londra o Patto di Londra del 1915, accordo segreto che sanciva le condizioni di entrata dell'Italia nella prima guerra mondiale a fianco dell'Intesa
 Trattato navale di Londra del 1930, che regolava la guerra sottomarina e limitava la costruzione di armamenti navali
 Trattato di Londra del 1949''', atto costitutivo del Consiglio d'Europa

Pagine correlate 
 Conferenza di Londra
 Protocollo di Londra

Collegamenti esterni